Reinhardtswalde steht für:
 Reinhardtswalde (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen
 Reinhardtswalde (Wüstung), Wüstung in der Gemeinde Arnsdorf, Landkreis Bautzen, Sachsen

Siehe auch:
 Reinhardswald